Clicquot ist der Name von:
 Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin (1777–1866), französische Geschäftsfrau und erste Frau, die ein Champagnerhaus leitete, das Haus Veuve Clicquot Ponsardin
 einer französischen Familie von Orgelbauern, darunter:
 Robert Clicquot (1645–1719), Erbauer der Orgeln in der Schlosskapelle von Versailles, im Invalidendom in Paris, und in der Kathedrale von Rouen
 Louis-Alexandre Clicquot, Sohn Roberts, Erbauer der Orgel in der Kirche Saint-Jacques-Saint-Christophe in Houdan (1734), der ältesten noch funktionierenden Orgel in der Île-de-France
 Jean-Baptiste Clicquot
 François-Henri Clicquot (1732–1790)